Спортисти из Белорусије су први пут учествовали на Летњим олимпијских игара 1952. у Хелсинкију Финска у оквиру репрезентације Совјетског Савеза.

Након распада Совјетског Савеза 1991, Белорусија се заједно са још пет других од насталих 14 нових држава, на Зимским олимпијским играма 1992. у Албервилу, Француска, учествује као Здружени тим (EUN) под олимпијском заставом.

Касније у 1992. са једанаест бивших република које су се придружиле Белорусији учествују исто као Здружени тим'' (EUN) na Летњим олимпијским играма 1992. у Барселони, Шпанија.

Две године касније, Белорусија се такмичи по први пут као независна држава у Зимским олимпијским играма 1994., одржаним у Лилехамеру, Норвешка. После тога Белорусија учествује на свим Летњим и Зимским олимпијским играма.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Белорусије по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 237 учесника (122 мушкарца и 115 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Освајачи медаља на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Белорусије по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2010.

Разлика у горње две табеле у 82 учесника настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Укупно медаље на ОИ 
После ЛОИ 2012.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Хлафира Мартинович, 15 година и 204 дана Атина 2004. ритмичка гимнастика
 Најстарији учесник: Андреј Коваленко, 57 година и 150 дана Лондон 2012. стрељаштво
 Највише медаља:4 Јекатеринаа Карстен-Ходотович (2 зл, 1 ср, 1 бр) и Виталиј Шербо (4 бр) 
 Прва медаља: Игор Железовски (1994)
 Прво злато: Јекатеринаа Карстен-Ходотович (1996)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 16 (2008)
 Најбољи пласман на ЗОИ: 15 (1994)

Спољашње везе 
 
 Олимпијски комитет Белорусије
 Резултати Белорусије

Белорусија на олимпијским играма